Colorado Rockies ist ein Name für unterschiedliche Sportmannschaften in den Vereinigten Staaten:

 Colorado Rockies (Baseball), Baseballteam der National League in der MLB, das seit 1991 besteht
 Colorado Rockies (Eishockey), Eishockeyteam der NHL, das von 1976 bis 1982 unter diesem Namen bekannt war und jetzt als New Jersey Devils auftritt